Ганс-Михаэль Реберг (; 2 апреля 1938, Фюрстенвальде, Бранденбург, Третий Рейх — 7 ноября 2017, Берлин) — немецкий  театра, кино и телевидения, . Актёр озвучивания. Один из известнейших немецких театральных актёров.

Биография 
Родился в многодетной семье писателя и драматурга Ганса Реберга. Не окончив школу, стал обучаться актёрскому мастерству в Университете искусств Фолькванг в Эссене (1956—1958).

Дебютировал на сцене театра в Крефельде. Затем играл в театре Residenztheater в Мюнхене. С 1973 г. вступил в труппу Баварского государственного театра, с 1976 г. работал в качестве режиссёра и актёра в Гамбургском «Schauspielhaus».

Реберг играл почти на всех известных немецкоязычных сценах: Венский Бургтеатр, Гамбургский театр «Талия», Гамбургский Немецкий театр, Freie Volksbühne Берлин, Зальцбургский фестиваль.

Снимался в кино и на телевидении, стал известен широкой публике благодаря своим участием в сериалах и фильмах. За свою карьеру участвовал в съёмках 168 кино- , телефильмах и сериалах.

Получил несколько наград за свою работу. Свою последнюю роль в кино сыграл в 2016 году в литературной экранизации «Gleißendes Glück».

Избранная фильмография 
 2022 — Римини — отец
 2015—2019 — Оттенки греха — Карл-Хайнц Гронау
 2014 — Тёмная долина — Бреннер, отец
 2014—1864 — Фридрих фон Врангель
 2012 — Стена — окаменевший мужчина
 2011 — Мой лучший враг — Карел Бринек
 2010 — Гёте — судья Каммермайер
 2009 — Лулу и Джими — фон Оппельн
 2006 — Моцарт — я составил бы славу Мюнхена
 2004 — Космический дозор. Эпизод 1 — Регулятор Рогул
 2003 — Пастор Браун — епископ Хеммельрат
 2001 — Семья Манн — Столетний роман — профессор Боргезе
 2000 — Обыкновенный человек
 1998 — Кампус
 1998 — Бал в опере
 1995 — Убийца
 1994—2004, 2008—2015 — Комиссар Рекс
 1993 — Список Шиндлера — Рудольф Хёсс
 1993 — Гибель «Луконы»
 1992—2006 — Закон Вольфа
 1988 — Ленин: поезд
 1986 — Штаммхайм — главный прокурор 1986 — Роза Люксембург — Вальдемар Пабст
 1985 — Охранник Шмутц — главный контролер
 1985 — Наступление настоящего на остальное время — господин фон Герлах
 1982 — Пармская обитель — ''дель Донго, маркиз
 1980 — Берлин, Александерплац
 1978—2020 — Специальная комиссия
 1976—1991 — Деррик
 1971 — Школьный сторож

Награды 
 1968: Государственный актёр Баварии
 1994: Австрийская театральная премия Kainz Medal
 1999: Театральная премия им. Гертруды-Эйсольдт-Ринг
 2000: Баварская телевизионная премия
 2015: Премия Немецкой академии телевидения

Примечания

Ссылки 
 
 Hans-Michael Rehberg ist tot

Киноактёры Германии
Актёры телевидения Германии
Лауреаты театральных премий
Актёры озвучивания Германии